Le café de la Bourse est un café construit au premier quart du  situé à Autun en France. Il est inscrit au titre des monuments historiques depuis un arrêté du .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques d'Autun
 Liste des édifices labellisés « Patrimoine du  » de Saône-et-Loire

Liens externes 

 La protection au titre des monuments historiques des espaces liés à la gastronomie : l'exemple de la Bourgogne, 2019

Entreprise fondée dans les années 1900
Monument historique inscrit en 1996
Monument historique à Autun
Café monument historique en France
Édifice labellisé « Patrimoine du XXe siècle » en Saône-et-Loire